Primera División 1933 (Argentinië), seizoen in de Argentijnse voetbalcompetitie
 Primera División 1933 (Chili), seizoen in de Chileense voetbalcompetitie
 Primera División 1933 (Uruguay), seizoen in de Uruguayaanse voetbalcompetitie